Гаджиева () — дагестанская и азербайджанская фамилия. Женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Гаджиева, Аджаб Магерам кызы (1924—?) — азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1950).
 Гаджиева, Айзанат Шапиевна (род. 1987) — российская боксёрша.
 Гаджиева, Бадам Азиз кызы (1927—1959) — азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1948).
 Гаджиева, Вусала Амир кызы (род. 1999) — азербайджанская футболистка.
 
 Гаджиева, Замира Ширали кызы (род. 1963) — азербайджанская экспатриантка, фигурант Постановления о необъяснимом благосостоянии.
 Гаджиева, Зариф Абдулвагабовна (Мурзаева, Зара Абдулвагабовна) (1922—2009) — бригадир полеводческой бригады Меркенского свеклосовхоза Министерства пищевой промышленности СССР, Меркенский район Джамбулской области. Герой Социалистического Труда.
 Гаджиева, Лариса Ибрагимхалиловна (род. 1977) — дагестанская эстрадная певица, народная артистка Республики Дагестан.
 Гаджиева, Нинель Зейналовна (1925—1991) — советский лингвист-востоковед, тюрколог-компаративист, доктор филологических наук, профессор.
 Гаджиева, Ольга Ивановна (род. 1938) — полный кавалер ордена Трудовой Славы, аппаратчица.
 Гаджиева, Рагимат Абдулмуталибовна (1909—1990) — советская певица (сопрано), народная артистка РСФСР.
 Гаджиева, Сакинат Шихамедовна (1914—2003) — учёный-этнограф, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и Республики Дагестан.
 Гаджиева, Севиль Иншалла кызы (род. 1975) — азербайджанская дирижёр.
 Гаджиева, Сурейя Халил кызы (род. 1938) — советская азербайджанская швея, лауреат Государственной премии СССР (1982).
 Гаджиева, Сона Салман кызы (1907—1979) — актриса, народная артистка Азербайджанской ССР
 Гаджиева, Фидан Гаджиага кызы (род. 1976) — оперная певица Азербайджанского Академического театра оперы и балета (меццо сопрано), Заслуженная артистка Азербайджана.
 Гаджиева, Хураман (1945—2005) — советская и азербайджанская актриса театра и кино.
 Гаджиева, Шахана Ибадат кызы (род. 2000) — азербайджанская дзюдоистка.
 Гаджиева, Эмма Халимбековна (род. 1989) — азербайджанская, ранее российская фигуристка.